MIB kan avse:

 MIB – de variabler som kan hanteras via SNMP, se Management Information Base
 Mib – en informationsenhet, se Mebibit
 MiB – en informationsenhet, se Mebibyte
 MIB - Svartklädda män - en amerikansk sci-fi-film från 1997, se Men in Black
 M.I.B, musikgrupp från Sydkorea

Se även
 MIIB – amerikansk sci-fi-film från 2002, se Men in Black II